Wilkinson County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Wilkinson County (Georgie) – okres státu Georgie
 Wilkinson County (Mississippi) – okres státu Mississippi